

Нанда-Деві — гора

Нанда — місто, штат Нью-Йорк
 Нанда — місто, штат Південна Дакота
 Нанда — селище, штат Нью-Йорк

Нанда — громада в кантоні Вале

Інше 
 Нанда (актриса) — індійська акторка